Lista das 236 comunas do departamento francês da Alta Córsega.

 (CAB) Communauté d'agglomération de Bastia, created in 2002.

|}

Alta Córsega